Pihlajavesi kan syfta på:

 Pihlajavesi (kommun) – en före detta kommun i Finland, sedan 1969 en del av Keuru stad
 Pihlajavesi järnvägsstation – en järnvägsstation på Haapamäki-Seinäjoki-banan
 Pihlajavesi (sjö i Mellersta Finland) – en sjö i kommunen Keuru,  (20,7 km²)
 Pihlajavesi (Saimen) – en sjö, en del av Saimen, i kommunen Nyslott,  (712,59 km²)